Rhabdolaimus är ett släkte av rundmaskar. Rhabdolaimus ingår i familjen Rhabdolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Rhabdolaimus